Christopher Stevens může být:
 Christopher Stevens (hudebník)
 Christopher Stevens (diplomat)
 Chris Stevens (novinář)